Suisse Open Gstaad 2010 — 43-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Гштаде, Швейцария, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 25 июля по 1 августа.

Первым сеянным в одиночном турнире был Михаил Южный (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 31-летний Юрий Щукин из Казахстана, преодолевший квалификацию, впервые в карьере дошёл до полуфинале турнира основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 29-летний финн Яркко Ниеминен выиграл второй в карьере парный титул на турнирах основного тура ассоциации, а 30-летний швед Йохан Брунстрём — первый.

См. также 
 Suisse Open Gstaad
 Мировой Тур ATP 2010
 Мировой Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Швейцария
Теннис
Июль 2010 года
Август 2010 года
2010